Зила́й — пассажирская железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в деревне Зилай Балезинского района Удмуртии. Открыта в 1945 году.

Зилай — последняя станция железной дороги Ижевск — Балезино перед её примыканием к северному ходу Транссибирской магистрали. Также Зилай является северной границей Ижевского региона ГЖД.

Станция не осуществляет продажу пассажирских билетов, потому что кассы на ней нет.

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Балезинский район
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии